

Belgique 
 Rue du Mail à Bruxelles

France 
 Rue du Mail à Angers
 Rue du Mail à Lyon
 Rue du Mail à Paris
 Rue du Mail à Rouen

Suisse 
 Rue du Mail à Genève

Mail